Idioptera är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Macquart 1834. Idioptera ingår i familjen småharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Småharkrankar
Idioptera